Saint-Clet, topónimo honrando Anacleto, puede referirse a lugares diversos de países francófonos:

Saint-Clet, municipio quebequés del municipio regional de condado de Vaudreuil-Soulanges en Valle del Alto San Lorenzo.
Saint-Clet, comuna francesa de Côtes-d'Armor en Bretaña.

Otros 
 Saint-Anaclet-de-Lessard